

Geografia 

 Fiume Yuan (沅江 o 沅水, detto anche fiume Rosso) – uno dei quattro maggiori fiumi dello Hunan, tributario del fiume Yangtze

Monete 
 Yuan cinese – valuta della Repubblica popolare cinese
 Yuan del Manciukuò – moneta del Manciukuò, uno stato fantoccio creato dall'impero giapponese nel 1932
 Yuan – nome locale per il dollaro taiwanese, la valuta di Taiwan

Rami di governo 
 Yuan legislativo – organo legislativo della Repubblica di Cina (Taiwan)
 Yuan esecutivo – organo di governo della Repubblica di Cina (Taiwan)
 Yuan giudiziario – organo giudiziario della Repubblica di Cina (Taiwan)
 Yuan di controllo – ramo di controllo del governo della Repubblica di Cina (Taiwan)
 Yuan d'esame – ramo d'esame del governo della Repubblica di Cina (Taiwan)

Altro 
 Dinastia Yuan (元朝, detta anche "Dinastia Mongola") – dinastia dell'Impero cinese
 Tao Yúan (Tao En) – personaggio di Shaman King, zio di Ren Tao
 Tai yuan – popolazione della Thailandia settentrionale
 Yuan – nome NATO del sottomarino cinese Type 041
 Yuan (ユアン) – personaggio di Tales of Symphonia 
 Yuan – nome NATO del sottomarino cinese Type 041
 Yuan – traslitterazione di alcuni cognomi cinesi (ad es. 袁, 元, 苑, 原, 源, 爰)
 Yuanfen (缘份) – concetto del Buddismo cinese
 Yuan Shikai – militare e politico cinese
 Yuan Yue – tennista cinese